Alžběta Waldecko-Pyrmontská (Luisa Alžběta Hermína Erika Pavlína; 6. září 1873, Bad Arolsen – 23. listopadu 1961, Bensheim) byla nejmladší dcerou knížete Jiřího Viktora Waldecko-Pyrmontského a manželkou knížete Alexandra z Erbach-Schönbergu.

Původ a rodina 
Alžběta se narodila v Arolsenu ve Waldecku-Pyrmontu jako sedmé dítě a nejmladší dcera knížete Jiřího Viktora Waldecko-Pyrmontského a jeho první manželky Heleny, dcery nasavského vévody Viléma. Byla blízkou příbuznou nizozemské královské rodiny a přes oba rodiče, kteří byli potomky britského krále Jiřího II., vzdálenou příbuznou britské královské rodiny.

Jejími staršími sourozenci byli:

 Kněžna Pavlína z Bentheimu a Steinfurtu (1855–1925), manželka knížete Alexise z Bentheimu a Steinfurtu.
 Princezna Marie Württemberská (1857–1882), manželka budoucího krále Viléma II. Württemberského.
 Královna Emma Nizozemská (1858–1934), manželka krále Viléma III. Nizozemského.
 Vévodkyně Helena z Albany (1861–1922), manželka vévody Leopolda z Albany.
 Kníže Fridrich Waldecko-Pyrmontský (1865–1946), poslední vládnoucí kníže z Waldecku-Pyrmontu.

Ze druhého manželství s Luisou Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburskou měl otec ještě syna Wolrada (1892–1914).

Manželství a potomci 
3. května 1900 se šestadvacetiletá Alžběta v Arolsenu provdala za o rok staršího Alexandra z Erbach-Schönbergu, nejstaršího syna knížete Gustava z Erbach-Schönbergu a Marie z Battenbergu. Manželé spolu měli čtyři děti:

 Imma z Erbach-Schönbergu (11. května 1901 – 14. března 1947)
 Jiří Ludvík z Erbach-Schönbergu (1. ledna 1903 – 27. ledna 1971)
 Vilém z Erbach-Schönbergu (4. června 1904 – 27. září 1946)
 Helena z Erbach-Schönbergu (8. dubna 1907 – 16. dubna 1979)

Jako prateta nevěsty byla v roce 1937 hostem na svatbě Juliány Nizozemské s Bernhardem Lippsko-Biesterfeldským.

Alžběta zemřela 23. listopadu 1961 ve věku 88 let v Bensheimu jako poslední žijící potomek svých rodičů.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. září
Narození v roce 1873
Úmrtí 23. listopadu
Úmrtí v roce 1961
Waldeck-Pyrmont
Německé princezny